British School ist der Name folgender Institutionen:

 British School at Athens, archäologisches Institut in Griechenland
 British School at Rome, Institut zur Förderung mehrerer Wissenschaften in Rom
 British School of Archaeology in Iraq, gegründet 1932, seit 2007 British Institute for the Study of Iraq
 British School of Archaeology in Jerusalem